Hermanas de la Caridad, o también Hermanas de Caridad, es el nombre común o gentilicio de numerosos Institutos de vida consagrada de la Iglesia católica:

Hermanas de la Caridad de la Asunción, fundadas en Milán, Italia, por Luigi Giussani (1993).
Hermanas de la Caridad de Australia, fundadas en Sídney por John Bede Polding (1842).
Hermanas de la Caridad bajo la protección de San Vicente de Paúl, fundadas en Novara, Italia, por Giuseppe Castelli (1839).
Hermanas de la Caridad del Buen Pastor, fundadas en Francia por María Eufrasia Pelletier (1825).
Hermanas de la Caridad del Cardenal Sancha, fundadas en Santiago de Cuba por Ciriaco Sancha y Hervás (1869).
Hermanas de la Caridad de Cincinnati, fundadas por Margaret Farrel George, en Cincinnati, Estados Unidos (1852).
Hermanas de la Caridad Cristiana, fundadas en Paderborn, Alemania, por Paulina von Mallinckrodt (1849).
Hermanas de la Caridad Cristiana de la Preciosísima Sangre, fundadas en Sittard, Países Bajos, por Gertrud Sickermann (1857).
Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen, fundadas en Sainville, Francia, por Marie Poussepin (1696).
Hermanas de la Caridad de Estrasburgo, fundadas en Francia por el cardenal Armand Gaston Maximilien de Rohan (1734).
Hermanas de la Caridad, Hijas de María y José, fundadas en Bolduque, Países Bajos, por Anna van Hees (1820).
Hermanas de la Caridad de las Huérfanas, fundadas en Douvres-la-Délivrande, Francia, por Henriette le Forestier d'Osseville (1831).
Hermanas de Caridad de la Inmaculada Concepción, fundadas en Italia por Antonia María Verna (1806).
Hermanas de la Caridad de la Inmaculada Concepción de Saint John, fundadas en Canadá por Honoria Conway (1854).
Hermanas de la Caridad de Irlanda, fundadas en Dublín, Irlanda, por María Aikenhead, (1815).
Hermanas de la Caridad de Jesús, fundadas en Miyasaki, Japón, por Antonio Cavali (1939).
 Hermanas de la Caridad de Jesús y María, fundadas en Lovendegem, Bélgica, por Pedro José Triest (1803).
Hermanas de la Caridad de Jesús y de María, Madre del Socorro, fundadas en Schijndel, Países Bajos, por Antonius van Erp (1836).
Hermanas de la Caridad de Leavenworth, fundadas en Nashville, Estados Unidos, por Xavier Ross (1851).
Hermanas de la Caridad de Montreal, fundadas en Quebec, Canadá, por María Margarita de Youville (1738).
Hermanas de la Caridad de Namur, fundadas en Namur, Bélgica, por Marie-Martine Rigaux (1732).
Hermanas de la Caridad de Nazareth, fundadas en Bardstown, Estados Unidos, por John Baptist Mary David y Catherine Spalding (1812).
Hermanas de la Caridad de Nevers, fundadas en Saint-Saulge, Francia, por Jean-Baptiste Delaveyne (1698).
Hermanas de la Caridad de Nueva York, fundadas en Nueva York a partir de la independencia de la rama de las setonianas de Emmitsburg (1847).
Hermanas de la Caridad de Nuestra Señora del Buen y Perpetuo Socorro, fundadas en Port Louis, isla Mauricio, por Caroline Lenferna (1850).
Hermanas de la Caridad de Nuestra Señora de Évron, fundadas en La Chapelle-au-Riboul, Francia, por Perrine Brunet (1682).
Hermanas de la Caridad de Nuestra Señora Madre de la Misericordia, fundadas en Tilburgo, Países Bajos, por Joannes Zwijsen (1832).
Hermanas de la Caridad de Nuestra Señora de las Mercedes, fundadas en Málaga, España, por Juan Nepomuceno Zegrí (1878).
Hermanas de la Caridad de Nuestra Señora de la Misericordia, fundadas en Charleston, Estados Unidos, por John England (1829)
Hermanas de la Caridad de Ottawa, fundadas en Ottawa, Canadá, por Élisabeth Bruyère (1845).
Hermanas de la Caridad de Quebec, fundadas en Quebec, Canadá, por Marcella Mallet (1849).
Hermanas de la Caridad de la Orden Teutónica, fundadas en Lana, Italia, por Maximiliano de Austria-Este (1841).
Hermanas de la Caridad del Sagrado Corazón de Jesús, fundadas en Madrid, España, por Isabel de Larrañaga Ramírez (1877).
Hermanas de la Caridad de Saint-Hyacinthe, fundada en Saint-Hyacinthe, Canadá, por Marie-Michelle-Archange Thuot (1840).
Hermanas de la Caridad de San Agustín, fundadas en Cleveland, Estados Unidos, por Louis Amadeus Rappe (1851).
Hermanas de la Caridad de San Carlos, fundadas en Nancy, Francia, por Emmanuel Chauvenel (1652).
Hermanas de la Caridad de San Luis, fundadas en Vannes, Francia, por Marie-Louise de Lamoignon (1803).
Hermanas de la Caridad de San Pablo Apóstol, fundadas en Banbury, Reino Unido, por Geneviève Désirée Dupuis (1864).
Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl de Augsburgo, fundadas en Alemania (1896).
Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl de Friburgo, fundadas en Alemania (1970).
Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl de Fulda, fundadas en Alemania por Johann Leonhard Pfaff (1851).
Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl de Halifax, fundadas en Canadá por William Walsh (1856).
Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl de Hildesheim, fundadas en Alemania por Eduard Jakob Wedekin (1857).
Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl de Innsbruck, fundadas en Austria por Carolina Augusta de Baviera (1839).
Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl de Mallorca, fundadas en Felanich, España, por Antonio Roig Rexarch (1798).
Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl de Múnich, fundadas en Alemania por el rey Luis I de Baviera (1832).
Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl de Paderborn, fundadas en Alemania por Friedrich Klemens von Ledebur (1841).
Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl de Untermarchtal, fundadas en Schwäbisch Gmünd, Alemania (1858).
Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl de Viena, fundadas en Austria por Josefa Nikolina Lins (1835).
Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl de Zagreb, fundadas en Croacia por el cardenal Juraj Haulík (1856).
Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl de Zams, fundadas en Austria por Nikolaus Tolentino Schuler (1826).
Hermanas de la Caridad de Santa Ana, fundadas en España por Maria Ràfols i Bruna y Joan Bonal Gràcia (1804).
Hermanas de la Caridad de la Santa Cruz, fundadas en Ingenbohl, Suiza, por Maria Theresia Scherer (1856).
Hermanas de la Caridad de Santa Isabel, fundadas en Newark, Estados Unidos, por James Roosevelt Bayley (1859).
Hermanas de la Caridad de Santa Juana Antida Thouret, fundadas en Besanzón, Francia, por Juana Antina (1799).
Hermanas de la Caridad de Santa María, fundadas en Turín, Itlia, por Luigia Angelica Clarac (1871).
Hermanas de la Caridad de las Santas Bartolomea Capitanio y Vincenza Gerosa, fundadas en Lovere, Italia (1832).
Hermanas de la Caridad de Seton Hill, fundadas en Seton Hill, Estados Unidos, por Aloysia Lowe (1888).
Hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado, fundadas en Estados Unidos por Claudio María Dubuis (1866).
Hermanas de la Caridad de la Virgen de los Dolores, fundadas en Münster, Alemania, por Clemens August Droste zu Vischering (1808)

También son conocidas como hermanas de la caridad algunas sociedades de vida apostólica, tales como:
Hermanas de la Caridad Social (Caritas Socialis), fundadas en Viena, Austria, por Hidelgard Burjan (1933).
Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paul, más conocidas como Hijas de la Caridad, fundadas en Francia por Vicente de Paúl y Luisa de Marillac (1633).

Entre otros institutos que contienen las palabras hermanas de la caridad se encuentran las:
Hermanas Carmelitas de la Caridad de Vedruna, fundadas en Vich, España, por Joaquina de Vedruna (1826).
Hermanas Josefinas de la Caridad, fundadas en Vich, España, por Caterina Coromina Agustí (1897).
Hermanas Vicentinas de la Caridad, fundadas en Pittsburgh, Estados Unidos, por Adalbert Kazincy (1902).